Hildebrandt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Hildebrandt
 Fritz Hildebrandt
 Friedrich Hildebrandt
 Georg Friedrich Hildebrandt
 Greg Hildebrandt
 Johann Lukas von Hildebrandt
 Johanne Hildebrandt
 Karen Hildebrandt
 Martha Hildebrandt
 Richard Hildebrandt
 Theodor Hildebrandt

Se även 
 Hildebrand

Tyska efternamn